Róg ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Róg (Janowo), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945 Roggen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Róg (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgorzewski, bis 1945 Roggen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Róg Orłowski, Ort im Powiat Giżycki, bis 1938 Rhog, 1938 bis 1945 Klein Lenkuk, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Róg Pierkunowski, Ort im Powiat Giżycki, bis 1945 Roggen, Kreis Lötzen, Ostpreußen

Woiwodschaft Masowien:
 Róg (Krasnosielc), Ort im Powiat Makowski

Woiwodschaft Pommern:
 Róg (Studzienice), Ort im Powiat Bytowski, bis 1945 Sonnenwalde, Kreis Bütow, Pommern

Rog ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Rog (* 1995), kroatischer Fußballspieler

ROG steht als Abkürzung für:
 Raumordnungsgesetz (Deutschland)
 Reporter ohne Grenzen
 Republic of Gamers (Republik von Spielern), Serie für Gaming-Hardware von ASUS

Siehe auch:

 Jeleni Róg

ROG